Roger, prenume masculin, sau nume de familie, variante: Rogério, Rogier, Ruggiero, Rogerius, Rogelio, Rüdiger.

Ziua onomastică
4 ianuarie, 5 ianuarie, 1 martie

Prenume
Roger (n. 1985), fotbalist brazilian
Roger de Moulins (lat. Rogerius Molinaeus) mare maestru al ordinului ioanit
Roger I. († 1012), conte de Carcassonne
Roger I. († 1067), conte de Foix
Roger I. († 1194), conte și ulterior rege al Siciliei
Roger Bacon, om de știință din Oxford
Roger Bissière (1886–1964), pictor francez
Roger Christian, regizor britanic
Roger Cicero (n. 1970), muzician germano-român
Roger Daltrey (n. 1944), cântăreț brotanic
Roger Federer (n 1981), jucător de tenis elvețian
Roger Melis (1940–2009), fotograf german
Roger Moore (n. 1927), actor britanic
Roger Staub (1936–1974), schior elvețian

Nume de familie
Alexis Roger (1814–1846), compozitor francez
Gérard Roger, fizician francez
Pierre Roger (ca. 1290-1352), ulterior papa francez Clement al VI-lea în Avignon (începând din 1342)
Waldemar Roger, producător de film german

Vezi și
Listă de zile onomastice

Prenume engleze